Пётр Ни́конов:
 Никонов, Пётр Борисович — русский генерал-моряк, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 Никонов, Пётр Иванович — русский контр-адмирал, участник Крымской войны 1853—1856 годов.